2 kina w Polsce:
 Kino Capitol w Katowicach
 Kino Capitol w Łodzi